Glatthard ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Glatthard (1910–2002), Schweizer Skirennfahrer, Bergführer und Politiker
 Karl Glatthard (1913–1982), Schweizer Sportfunktionär, Nationalrat (1967–1971)
 Silvia Glatthard (* 1930), Schweizer Skirennfahrerin